Gangsta Blac, (Memphis, Tennessee, 11 de novembro de 1974) é um rapper americano de Memphis.

Sua carreira começou como um membro do Three 6 Mafia DJ Paul em Memphis antes de seguir carreira solo em meados dos anos 90.

Blac Influenciados por vários artístas do estilo rap, Blac as suas músicas incorpora a ideologia do gangsta rap com realidade do dia a dia e turbulento batidas Dirty South. Seu single "Southern Parkway". Em 2001.

Discografia

Álbuns de estúdio
 1994 – Breakin da Law
 1996 – Can It Be
 1998 – I Am Da Gangsta
 1999 – 74 Minutes of Bump
 2001 – Down South Flava
 2002 – Da Underground King

Ligações externas 

Rappers dos Estados Unidos
Naturais de Memphis (Tennessee)
Músicos de horrorcore